Томашек ():

 Томашек, Вацлав Ян Крштитель (1774—1850) — чешский композитор и музыкальный педагог.
 Томашек, Вилем (Вильгельм) (1841—1901) — австрийский географ и ориенталист.
 Томашек, Давид (род. 1996) — чешский хоккеист.
 Томашек, Франтишек (1899—1992) — архиепископ Пражский, кардинал.